Bucks Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bucks Knob (Maryland)
 Bucks Knob (Ohio)
 Bucks Knob (Washington)

Siehe auch:
 Bucks Hill
 Bucks Mill
 Bucks Mountain
 Bucks Peak